Термин инве́ртор (или инве́ртер) может означать:

 Инвертор (логический элемент) — логический элемент цифровой вычислительной техники, выполняющий операцию логического отрицания.
 Инвертор (электроника) — электронный усилитель, «переворачивающий» сигнал (сдвигающий фазу выходного сигнала на 180° относительно входного).
 Инвертор (электротехника) — устройство для преобразования постоянного тока в переменный, или изменения частоты переменного тока.

См. также 
 Фазоинвертор